Die 2. Handball-Bundesliga (Frauen) startete auch in der Saison 1995/96 mit einer Nord- und einer Südstaffel.

Saisonverlauf 
Aus der Staffel Nord stieg der VfL Oldenburg, aus der Staffel Süd die HSG Herrentrup-Blomberg in die 1. Bundesliga auf.

Staffel Nord

Abschlusstabelle 

Aufsteiger in die 1. Bundesliga: VfL Oldenburg.
Absteiger aus der 1. Bundesliga: SG Guts Muths/BTSV Berlin, SC Magdeburg und TSV Nord Harrislee.
Absteiger in die Regionalligen: Hastedter TSV, SC Germania List (beide Rückzug), Oldenburger SV und SV Fortuna ’50 Neubrandenburg.
Aufsteiger aus den Regionalligen: HT 16 Hamburg und SV Wacker Osterwald.

Entscheidungen

Staffel Süd

Abschlusstabelle 

Aufsteiger in die 1. Bundesliga:  HSG Herrentrup-Blomberg.
Absteiger aus der 1. Bundesliga: BSV Sachsen Zwickau.
Absteiger in die Regionalligen: MTV Moringen, TuS Neunkirchen und TV Echterdingen.
Aufsteiger aus den Regionalligen: 1. FC Köln, DJK Augsburg-Hochzoll und TG Osthofen.

Entscheidungen

Weblinks 
 Handballvereinigung der Frauen-Bundesligen
 Handball-Archiv.de

1995
Handballsaison 1995/96